Le  Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé à Brno (République tchèque) du 21 au .

Équipes présentes

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Phase finale

Places 17 à 20 

|}

|}

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions individuelles 
MVP : Zhu Ting

Équipe type de la compétition 
Meilleure pointue : Ceyda Aktaş 
Meilleures centrales : Valquiria Carboni Dullius  et Irina Fetissova 
Meilleure passeuse : Slađana Mirković 
Meilleure réceptionneuses-attaquantes : Zhu Ting  et Gabriela Guimarães 
Meilleure libero : Manami Kojima

Classement final

Composition des équipes

Notes et références

Liens internes 
  La compétition sur le site de la FIVB

2013
Volley-ball feminin moins de 20 ans
Volley-ball feminin moins de 20 ans 2013
Monde feminin moins de 20 ans 2013
Monde feminin moins de 20 ans
Sport en Tchéquie en 2013
Sport en juin 2013